Чемпионат Эстонии по футболу 1926 — шестой независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 9 команд.

Чемпионом впервые стал «Таллин ЯК».

Предварительный раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1926
Футбол в Европе в 1926 году
1926 год в Эстонии